Tele-Romeo (album), een album van de Belgische muziekgroep K3
Tele-Romeo (single), een single van het bovenstaande album van de Belgische muziekgroep K3